Au service secret de Sa Majesté peut faire référence à :
 Au service secret de Sa Majesté, onzième roman de l'écrivain britannique Ian Fleming mettant en scène James Bond, publié en 1963 ;
 Au service secret de Sa Majesté, adaptation cinématographique du roman homonyme, réalisée par Peter Hunt et sortie en 1969.

Voir aussi